Noème peut désigner :
 le noème, « objet de conscience comme tel » (notion de philosophie)
 le noème, « image mentale translinguistique » (notion sémantico-cognitive)
 le noème, « figure macrostructurale » (notion de rhétorique)